Il toponimo Viișoara può riferirsi a diverse località:

Moldavia 
 Viișoara, comune del distretto di Edineț
 Viișoara, comune del distretto di Glodeni
 Viișoara, località del comune di Purcari nel distretto di Ștefan Vodă

Romania 
 Viișoara, comune e località del distretto di Bihor
Viișoara, comune e località del distretto di Botoșani
Viișoara, comune e località del distretto di Cluj
Viișoara, comune e località del distretto di Mureș
Viișoara, comune e località del distretto di Teleorman
Viișoara, comune e località del distretto di Vaslui
Viișoara, località del comune di Ștefan cel Mare del distretto di Bacău
Viișoara, località del comune di Târgu Trotuș del distretto di Bacău
Viișoara, località del comune di Cobadin del distretto di Costanza
Viișoara, località del comune di Drăgotești del distretto di Dolj
Viișoara, località del comune di Alexandru cel Bun del distretto di Neamț, chiamatosi Viișoara fino al 2002
Viișoara, località del comune di Ciumești del distretto di Satu Mare
Viișoara, località del comune di Todirești del distretto di Vaslui
Viișoara, località del comune di Frâncești del distretto di Vâlcea
Viișoara, località del comune di Păunești del distretto di Vrancea
Viișoara, località del comune di Vidra del distretto di Vrancea
Viișoara, località del municipio di Bistrița del distretto di Bistrița-Năsăud
Viișoara, località della città di Ștefănești del distretto di Argeș
Viișoara, località della città di Vaslui del distretto di Vaslui